Бріджет Слоун (,  23 червня 1992) — американська гімнастка, олімпійська медалістка
 Ганс Слоун (; 16 квітня 1660 — 11 січня 1753) — англійський медик, натураліст, колекціонер, президент Лондонського королівського товариства
 Філіп Слоун (, 20 січня 1907, Нью-Йорк — 4 листопада 2003, Вест-Палм-Біч) — американський футболіст